В Соединённых Штатах насчитывается 5 округов с названием Хендерсон ():
 округ Хендерсон — штат Иллинойс
 округ Хендерсон — штат Кентукки
 округ Хендерсон — штат Северная Каролина
 округ Хендерсон — штат Теннесси
 округ Хендерсон — штат Техас